Chiesa di Santa Reparata ad Atri
 Chiesa di Santa Reparata a Buddusò
 Chiesa di Santa Reparata a Casoli
 Chiesa di Santa Reparata a Firenze
 Chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole